1. division i ishockey 1975-76 var den 16. sæson i 1. division i ishockey, og det var samtidig turneringen om det 19. DM i ishockey. Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Ishockey Union, og de 10 deltagende hold spillede først en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold. Derefter spillede de seks bedste hold yderligere en dobbeltturnering om mesterskabet, mens de fire lavest placerede fortsatte i kvalifikationsspillet sammen med de to bedste hold fra 2. division.

Mesterskabet blev vundet af Kjøbenhavns Skøjteløberforening (KSF), som dermed vandt DM-titlen for 10. og hidtil sidste gang. Sølvmedaljerne blev vundet af AaB, som dermed vandt DM-medaljer for første gang, mens de forsvarende mestre fra Gladsaxe Skøjteløberforening måtte nøjes med bronzemedaljerne.

Resultater og stillinger

Format 

De ti deltagende hold spillede først et grundspil bestående af en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold. Herefter spillede de seks bedst placerede hold i grundspillet en ny dobbeltturnering alle-mod-alle om medaljerne, hvilket gav yderligere 10 kampe til hvert hold. De fire lavest placerede hold i grundspillet og de to bedst placerede hold i 2. division, spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om de sidste fire pladser i 1. division i den efterfølgende sæson.

Grundspil 

De 10 hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold. De seks bedst placerede hold gik videre til slutspillet om medaljer, mens de fire øvrige hold gik videre til kvalifikationsspillet.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de seks bedst placerede hold i grundspillet. De seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 10 kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1975 - 1976  
 Hockey Archives - Championnat du Danemark 1975/76  
 EliteProspects - Hockey Awards and Achievements - Danish League Player of the Year

Noter 

1975-76
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1975
Ishockey i 1976